Сант-Илари-Сакальм () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сельва. Занимает площадь 83,24 км². Население — 5729 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Информация Правительства Каталонии
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Oфис туризма Сант-Илари-Сакальмa 

Муниципалитеты Жироны